Esistono più comuni francesi con questo nome

Meigneux – Senna e Marna
Meigneux – Somme